Цевло — деревня в Бежаницком районе Псковской области
Цевло — озеро в Бежаницком районе Псковской области 

См. также:
Цевла — река в Псковской области, бассейн реки Полисть/Ловать